Governo rivoluzionario del popolo della Repubblica di Cina – nome ufficiale del Governo del popolo del Fujian, governo di breve durata esistito nella provincia del Fujian in Cina tra il 1933 e il 1934
 Governo rivoluzionario del popolo –  governo comunista esistito sull'isola di Grenada dal 1979 al 1983